Свяще́нна лі́га () або Като́лицька лі́га () — союз християнських держав, організований Папою Римським для захисту Християнської Церкви:

 Священна ліга (1495) — коаліція італійських держав на чолі з Венецією проти Франції.
 Священна ліга (1538) — коаліція християнських держав, організована папою Павлом III за наполяганням Венеції.
 Священна ліга (1571) — коаліція католицьких держав проти Османської експансії в східному Середземномор'ї.
 Священна ліга (1594) — військовий союз, переважно християнських європейських країн, спрямований супроти Османської імперії під час Тринадцятирічної війни .
 Священна ліга (1684) — коаліція християнських держав проти Османської імперії у Великій турецькій війні.
 Священна ліга (1717) — коаліція Португалії, Венеції та Мальти проти Османської імперії.
 Війна Священної ліги — війна за участі Священної ліги.

Посилання